Sindrome di Miller
 Sindrome di Miller-Dieker
 Sindrome di Miller-Fisher, altro nome della sindrome di Guillain-Barré